Alfredo Arango Narváez (1945-2005), footballeur colombien ;
 Andrés Pastrana Arango (né en 1954), homme politique et journaliste colombien ;
 Andrés Posada Arango (1839-1923), scientifique et historien colombien ;
 Carlos Enrique Rodríguez Arango (né en 1949), sculpteur colombien ;
 Débora Arango (1907-2005), peintre colombienne ;
 Francisco Arrango y Parreño (1765-1837), homme d’État et réformiste économique cubain ;
 Inés Arango (1937-1987), sœur tertiaire de Saint François ;
 José Agustín Arango (1841-1909), homme politique panaméen ;
 José Doroteo Arango Arámbula (1878-1923), hors-la-loi mexicain ;
 José Manuel Arango (1937-2002), poète, traducteur, philosophe et essayiste colombien ;
 Juan Arango (né en 1980), footballeur vénézuélien ;
 Juan Esteban Arango (né en 1986), coureur cycliste colombien ;
 Ramiro Arango (né en 1946), peintre colombien.

Voir aussi
 Bibliothèque Luis Ángel Arango, une bibliothèque colombienne.